Goldstern steht für:
 alternative Bezeichnung für Gelbsterne, ein Liliengewächs
 Stern des Sports in Gold, siehe Großer Stern des Sports
 den Fuchswallach Goldstern, mit dem der Dressurreiter Klaus Balkenhol seine größten Erfolge erzielte

Goldstern ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenie Goldstern (1883/1884–1942), österreichische Volkskundlerin

Siehe auch:
 Goldener Stern